Atajate kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Atajate (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Atajate (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar